Потемкин се може односити на:
 Потемкинова села-пренесено значење(метафора)
 Потемкин Григориј Александрович-руски политичар и дипломата ("Потемкинова села") 
 Потемкин Владимир Петрович-совјетски историограф и дипломата